Monistrol puede hacer referencia a los siguientes lugares:

España 

 Monistrol de Montserrat, un municipio de la comarca catalana del Bages, en la provincia de Barcelona.
 Monistrol de Calders, un municipio de la comarca catalana del Moyanés, en la provincia de Barcelona.

Francia 

 Monistrol-d'Allier, una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira.
 Monistrol-sur-Loire, una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira.